El término ijada puede hacer referencia a: 

Ijada, una preparación del atún llamada atún de arena.
Ijada, ijar